Il singolare del torneo di tennis Parioli Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Pescosolido che ha battuto in finale Oliver Fuchs 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (quarti di finale)
 Massimo Cierro (primo turno)
 Massimiliano Narducci (quarti di finale)
 Paolo Pambianco (secondo turno)

 Assente
 Ralph Kok (secondo turno)
 Markus Zillner (primo turno)
 Marco Filippeschi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Parioli Challenger 1989